

Griekse mythologie
Pelasgos (mythische stamvader)
 Pelasgos (zoon van Triopas)
Pelasgos (zoon van Poseidon)
 Pelasgos (Argos)
 Pelasgos (koning van Sikyon) 
 Pelasgos (Arcadië)